Femøren kan henvise til flere artikler

 Femøren – et område i den sydlige del af Amager Strandpark.
 Musikforeningen 5-Øren – en musikforening stiftet i 1978 på Amager.
 Cafe 5-øren – en cafe beliggende på hjørnet af Amagerbrogade og Peder Lykkes Vej på Amager.
 5-øre - en dansk mønt